Тюнгюлю́ () — село в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), административный центр муниципального образования «Тюнгюлюнский наслег».

История и описание 
Расположено на севере улуса, в одноимённом аласе, на берегу одноимённого озера, в 55 км к северо-востоку от улусного центра пос. Нижний Бестях. Основано в 1930 г. Население — 2306 чел. (2010 г.).

В селе — центральная усадьба акционерного общества имени Максима Горького. Основные производства: молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, земледелие (овоще- и картофелеводство). Имеются Дом культуры, профтехучилище, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, учреждения здравоохранения и торговли.

Через село на 56-м километре от Нижнего Бестяха проходит федеральная трасса «Колыма».

Население

Люди связанные с селом 
 Десяткин, Тарас Гаврилович (1928—2018) — начальник объединения «Якутзолото», Герой Социалистического Труда (1976).

Примечания

Ссылки 
 Sakha.Gov.Ru — Тюнгюлю
 Sitc.Ru — Тюнгюлю
 Лист топографической карты P-52-070-A,B

Населённые пункты Мегино-Кангаласского улуса